De wereldkampioenschappen Artistieke Gymnastiek van 2022 werden gehouden in Liverpool, Verenigd Koninkrijk, in de Liverpool Arena, van 29 oktober tot en met 6 november 2022. Het Verenigd Koninkrijk was eerder gastheer van dit evenement in 1993 (Birmingham), 2009 (Londen) en 2015 (Glasgow). Als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne mochten atleten die de Russische Federatie en Wit-Rusland vertegenwoordigden niet deelnemen aan deze kampioenschappen.

De kampioenschappen zijn een kwalificatie-evenement voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. De beste drie teams in zowel de mannen- als de vrouwenteamfinale krijgen vijf quotumplaatsen voor Parijs en kwalificeren zich voor de teamcompetitie.

Deelnemende landen

Kwalificatie

Mannen

Meerkamp team

Meerkamp individueel 
Adem Asil trok zich terug en werd vervangen door eerste reserve Néstor Abad.

Vloer

Paard voltige

Ringen

Sprong

Brug

Rekstok

Vrouwen

Meerkamp team

Meerkamp individueel 
Flavia Saraiva trok zich terug na blessure uit de finale. Hierdoor start Maellyse Brassaert en is Anna Lena Koenig van Duitsland opgeroepen als derde reserve.

Mélanie de Jesus dos Santos trok zich terug en werd vervangen door haar landgenoot Aline Friess die aanvangkelijk niet geslecteerd was door de twee landen regel.

Tang Xijing trok zich ook terug en werd vervagen door de Duitse Karina Schönmaier.

Sprong

Brug 
Mélanie de Jesus dos Santos en Alice D'Amato kwalificeerden zich allebei als R1 omdat ze dezelfde D- en E-scores behaalden.

Balk

Vloer

Resultaten

Mannen

Meerkamp team

Meerkamp individueel

Vloer

Paard voltige

Ringen

Sprong

Brug

Rekstok

Vrouwen

Meerkamp team

Meerkamp individueel

Sprong

Brug ongelijk

Balk

Vloer

Medaillespiegel

Externe link 
 Officiële website

2022
Turnen in 2022
Sport in Liverpool
Turnen